Дутка () — украинская и польская фамилия. Известные носители:

 Дутка, Софья Васильевна (род. 1945) — общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР 9-10 созывов от Львовской области.
 Дутка, Николай Иванович (род. 1966) — епи́скоп Никола́й, епископ Русской православной церкви, епископ Находкинский и Преображенский.
 Дутка, Чеслав-Павел (1936—2020) — польский литературовед и социолог.

См. также 
 Дудка (значения)